Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Kopytowej − parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji przemyskiej, w dekanacie Krosno III.

Bibliografia 
 Informacje o parafiach na stronie archidiecezji przemyskiej 

 
Parafie archidiecezji przemyskiej  
Parafie pod wezwaniem św. Maksymiliana
Religia w gminie Chorkówka
Kopytowa